Vat steht für:
 Vật, traditioneller vietnamesischer Ringkampf in der „Philosophie“ des Viêt Võ Dao (Viet Vo Tao)
 VAT Vakuumventile, Unternehmen im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Vat (Einheit), historisches englisches Kohlenmaß
 Vat 69, schottische Whiskymarke

Küpenfarbstoffe:
 Vat Blue 1
 Vat Blue 4
 Vat Green 11
 Vat Orange 7
 Vat Red 23
 Vat Yellow 1

VAT steht als Abkürzung für:

 Fachkraft für Veranstaltungstechnik, seit 1998 staatlich anerkannter Ausbildungsberuf
 Herzschrittmacher-Betriebsmodus, siehe Herzschrittmacher #(VAT)
 Value Added Tax, dt. Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer
 Vanajan Autotehdas, ehemaliger finnischer Fahrzeughersteller
 Vatikanstadt (Länderkürzel nach ISO 3166)
 Venenastthrombose, auch VAT-Verschluss
 Verband Alternativer Telekom-Netzbetreiber (Österreich); vgl. VATM (Deutschland)
 Vereinigung Alter Turnerschafter, siehe Vertreter-Convent (VC)
 Video-assistierte Thorakoskopie
 Vilniaus apygardos teismas, Bezirksgericht Vilnius in Litauen 
 Visual Action Therapy, siehe auch Aphasie #Aphasietherapie

VAT